Зальцведель ()

Топоним
 Зальцведель — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Зальцведель (район) — район города Зальцведель в Германии.

 Фамилия
 Зальцведель, Райнхольд (1889—1917) — немецкий офицер-подводник.